Heiko Müller – politico tedesco
 Heiko Müller – pittore tedesco
 Heiko Müller – imprenditore tedesco, cofondatore della Riese und Müller